Ryan Wilson (hokejaš), kanadski hokejaš
 Ryan Wilson (atletičar), američki atletičar